L'agogé est un terme d'origine grecque. Il désigne d'abord la conduite, c'est-à-dire le comportement. Par extension, il désigne plusieurs choses liées à la Grèce antique :

 dans un premier sens, l'agogé est une méthode usitée dans la mélopée (musique grecque) ;
 dans un second sens, il s'agit de l'éducation spartiate à laquelle sont soumis les jeunes garçons de la cité.